Rocolle peut désigner :

Patronyme 
 Pierre Rocolle (1907-1998), officier d'infanterie, professeur et historien français ;
 Michel Rocolle (1935-2010), colonel de l’armée française fortement engagé dans la vie sportive associative, fils de Michel.

Homonymie de patronyme